«Kraftwerk 2» () — второй студийный альбом немецкой группы Kraftwerk, выпущенный в 1972 году, спродюсирован Конни Планком.

Об альбоме 
«Kraftwerk 2», так же как и последующий «Ralf und Florian» (1973), записан укороченным составом Kraftwerk — дуэтом Ральфа Хюттера и Флориана Шнайдера без дополнительных музыкантов.

Никто не хотел с нами играть, потому что мы делали всевозможные странные вещи… и фидбэки, и обертоны, и звуки, и ритмы. Ни один ударник не хотел работать с нами, потому что у нас были эти электронные устройства.

Возможно, наименее характерный альбом их творчества, в нём нет синтезаторов, а инструменты в основном представляют собой электрогитару, бас-гитару, флейту и скрипку. Электроника на дисплее, как правило, относится к области магнитофонной музыки 1960-х годов, чаще производимой в академических кругах, с интенсивным использованием ленточного эха (например, массовые циклические слои флейты в "Strom"), а также обратные и изменённые эффекты скорости ленты. В целом, звук имеет довольно приглушённое, сумеречное звучание, похожее на "Megaherz" на дебютном альбоме Kraftwerk, поскольку Хюттер и Шнайдер исследовали возможности электронного и автомеханического улучшения своей музыки.

Все композиции альбома — инструментальные. Длинный, почти во всю первую сторону пластинки "Klingklang", открывающий альбом, примечателен использованием предустановленного органного битбокса для создания ударного трека. Является единственной композицией на альбоме, которая имеет чёткую ритмическую структуру. Однако, темп в ней меняется, и ритм является скорее пульсацией, чем обычным «битом» рок-музыки. Он начинается с лязгающего металлического ударного монтажа в стиле Штокхаузена и создает безошибочный звук Kraftwerk. Позже название песни также стало названием собственной студии группы, построенной самостоятельно в Дюссельдорфе. "Atem" — это запись дыхания, в то время как "Harmonika" состоит из звуков губной гармони, управляемых лентой.

Ни один материал с этого альбома не был исполнен на концертах со времени тура Autobahn в 1975 году, и на сегодняшний день альбом официально не переиздавался на компакт-диске. Группа, по-видимому, неохотно рассматривает альбом как часть своего канона, и в более поздних интервью Шнайдер назвал первые три альбома Kraftwerk "археологией". Однако нелицензионные CD и виниловые версии альбома были широко доступны с середины 1990-х годов на лейблах Germanofon и Crown. Kraftwerk намекнули, что альбом, возможно, наконец-то увидит переиздание на компакт-диске после их коробочного набора Der Katalog.

Обложка 
Дизайн обложки, приписываемый Ральфу и Флориану, ещё больше намекает на преднамеренную ассоциацию с концептуальным искусством, являясь повторением дизайна поп–арта первого альбома, за исключением того, что на этот раз флуоресцентный зелёный заменяет оранжевый и добавляется цифра "2".

В конечном итоге он был выпущен в Великобритании в сочетании с первым альбомом Kraftwerk в виде двойной пластинки лейблом Vertigo в марте 1973 года, более чем через год после его немецкого релиза в январе 1972 года.

Список композиций

Участники записи 
 Ральф Хюттер — орган, электрическое фортепиано, гитара, бас, ритм-машина, ксилофон, губная гармоника.
 Флориан Шнайдер-Эслебен — флейты, скрипка, гитара, эффекты, ксилофон.

Дополнительный персонал
 Конрад (Конни) Планк — звукоинженер.

Некоторые релизы 
 Германия: январь 1972, Philips (6305 117), пластинка
 Франция: 1973, Philips (9118 003), пластинка (на обложке не указана цифра «2» в названии альбома)
 Великобритания: март 1973, Vertigo (6441 077), пластинка (комплект из первых двух альбомов Kraftwerk, выпущенных в Германии)

Примечания

Ссылки 
 Kraftwerk 2 на discogs.com

Альбомы Kraftwerk
Альбомы Philips Records
Инструментальные альбомы